Ruta 48 o carretera 48 es la denominación de varias rutas/carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 48, en la Provincia de Buenos Aires.

España 
 PR-HU 48, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 48.
 Ruta de Illinois 48.

Ruta 048